Vufflanais – abitanti di Vufflens-la-Ville
Vufflanais – abitanti di Vufflens-le-Château